Barenboim ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Barenboim (* 1942), Pianist und Dirigent
 David Barenboim (* 1983), Songwriter, bekannt unter seinem Künstlernamen KD-Supier
 Michael Barenboim (* 1985), klassischer Violinist

Siehe auch:
 Barenboim-Said-Akademie
 Birnbaum